Фінал Кубка Німеччини з футболу 1979 — фінальний матч розіграшу кубка Німеччини сезону 1978—1979 відбувся 23 червня 1979 року. У поєдинку зустрілися дюссельдорфська «Фортуна» та західноберлінська «Герта». Перемогу з рахунком 1:0 у додатковий час здобула «Фортуна».

Учасники

Шлях до фіналу 

«Фортуна»

«Герта»

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

1979 у футболі
Фінали кубка Німеччини з футболу
Червень 1979
1979 у німецькому спорті